

Geografia 
 Seychelles
 Cascade – distretto di Mahé
 Stati Uniti d'America
 Cascade – località della Contea di Plumas, California
 Cascade – capoluogo della Contea di Valley, Idaho
 Cascade – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Cascade – township della Contea di Kent, Michigan
 Cascade – città della Contea di Cascade, Montana
 Cascade – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Cascade – villaggio della Contea di Sheboygan, Wisconsin
 Trinidad e Tobago
 Cascade – località dell'isola di Trinidad

Informatica 
 Cascade – virus
 Cascade – OpenCASCADE: piattaforma di sviluppo CAD/CAM/CAE
 Cascade Games – software house di videogiochi

Musica 
 Cascade – gruppo musicale visual kei giapponese
 Cascade – album dei Capercaillie del 1984
 Cascade – singolo dei The Future Sound of London del 1993